Гайнріх Штрассер (, нар. 26 жовтня 1948) — австрійський футболіст, захисник.
 Отто Штрассер () (нар. 10 вересня 1897, Бад-Віндсхайм, Німецька імперія — 27 серпня 1974, Мюнхен, ФРН) — політичний та державий діяч.
 Грегор Штрассер (; 31.5.1892 — 30.6.1934) — один із засновників і лідерів НСДАП, представник соціалістичного крила партії.
 Пітер Штрассер (; 1 квітня 1876 – 5 серпня 1918) — німецький офіцер, командир флоту  цепелінів під час Першої світової війни. Загинув під час нальоту на Велику Британію.
 Ернст Штрассер (; 29 квітня 1956) — австрійський політик, член Австрійської народної партії, колишній федеральний міністер внутрішніх справ Австрії.
 Крістоф Штрассер (; 1982) — австрійський велосипедист.